Mamirow ist der Familienname folgender Personen:

 Bachtijar Mamirow (* 1981), kasachischer Radrennfahrer
 Maulen Mamirow (* 1970), kasachischer Ringer